Jméno a příjmení Karel Kotrba  má více známých nositelů:

 Karel Kotrba (hokejista) – bývalý československý hokejista 20. let 20. století
 Karel Kotrba (sochař) (1893–1938) – český sochař